Cevenini est le nom d'une famille de plusieurs footballeurs professionnels italiens originaires de Milan en Lombardie.
Pour les différencier, on a ajouté des chiffres romains à la fin de leur nom. Les footballeurs membres de cette famille sont :

 Aldo Cevenini - Cevenini I, qui joua au Milan AC et à l'Inter Milan en tant qu'attaquant.
 Mario Cevenini - Cevenini II, qui joua à l'Inter Milan, au Milan AC et à Brescia Calcio en tant que défenseur.
 Luigi Cevenini - Cevenini III, qui joua à la Juventus, l'Inter Milan et au Milan AC en tant qu'attaquant.
 Cesare Cevenini - Cevenini IV, qui joua au Milan AC et à l'Inter Milan en tant qu'ailier gauche.
 Carlo Cevenini - Cevenini V, qui joua au Milan AC, à L'Inter Milan et à la Lazio en tant qu'attaquant.

Homonymie de patronyme italien